Pianosonate nr. 14 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 14 (Mozart)